

Geografia
 Cut, comune del distretto di Alba in Romania.

Sigle 

 Central Única dos Trabalhadores – sindacato brasiliano
 Central Única de Trabajadores – sindacato cileno (1953-1973)
 Central Unitaria de Trabajadores – sindacato cileno (dal 1988)
 Central Unitaria de Trabajadores – sindacato colombiano
 Central Unitaria de Trabajadores – sindacato paraguaiano
 Centro Universitario Teatrale di Bari, Roma, Torino...
 Confederación Unitaria de Trabajadores – sindacato peruviano zao

Cinema
 Cut - Il tagliagole – film australiano del 2000 diretto da Kimble Rendall.
 Cut – film britannico del 2010 diretto da Dominic Burns.
 Cut – film statunitense del 2011 diretto da Joe Hollow.
 Cut – film giapponese del 2011 diretto da Amir Naderi.
 Cut! Zombi contro zombi (Coupez!) - film del 2022 diretto da Michel Hazanavicius

Codici 
 CUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cutral (Nebraska) (Argentina)
 cut – codice ISO 639-3 della lingua teutila cuicateca

Informatica 
 cut – programma Unix

Musica 
 Cut – album dei The Slits del 1979
 Cut – album di Adrian Snell del 1981
 Cut – album dei Golden Earring del 1982
 Cut – album degli Hunters and Collectors del 1992
 Cut – album dei Crack the Sky del 1998
 Cut – album di C-Tec del 2000
 CUT – gruppo musicale della Homesleep Music

Televisione
 Cut, serie televisiva olandese del 2003.
 Cut, programma televisivo di Rai 2.

Pagine correlate 
 Cutter

Altri progetti